John Neumann, Tsjechisch katholiek missionaris, bisschop en heilige
Johannes Neumann (sporter), Duits zwemmer